Název Jeníkov má více obcí:
 Jeníkov (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Jeníkov (okres Teplice) – obec v okrese Teplice
 Golčův Jeníkov – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Větrný Jeníkov – obec v okrese Jihlava

a částí obcí:
 Jeníkov (Čechtice) – část obce Čechtice v okrese Benešov
 Malý Jeníkov – část města Strmilov v okrese Jindřichův Hradec
 Velký Jeníkov – část obce Studená v okrese Jindřichův Hradec

Externí odkazy